Rajolar de Bauset, Museo de la Rajoleria de Paiporta, era una antigua fábrica de ladrillos conocida también con el nombre de «Rajolar de Bauset», fue fundada a principios del siglo XX por el matrimonio formado por Francisco Bauset Moltó y Teresa Masiá Miralles. Se encuentra situado el municipio de Paiporta en la provincia de Valencia perteneciente a la Comunidad Valenciana, España. Está catalogado como Bien de Relevancia Local, con número de anotación 46.16.186-E4.

En el año 2017 entra a formar parte de la Red de Museos Etnológicos locales, coordinada por el Museo Valenciano de Etnología.

La situación de la fábrica estaba a las afueras de la ciudad y tenía una área de unos 9.520 metros cuadrados, donde se incluía los terrenos de extracción de la arcilla para su producción, construcciones de dos naves donde se almacenaba los materiales y dos hornos uno de tipo moruno y otro de tipo Hoffman. Estuvo en actividad hasta la década de 1990. Hasta su adquisición por el ayuntamiento de Paiporta para convertirlo en el «Museo de la Rajoleria de Paiporta».

Referencias 

Museos de la provincia de Valencia
Paiporta